Callidulidae, l'única família coneguda de la superfamilia Calliduloidea, és una família de papallones del Vell Món, que conté vuit gèneres. Tenen una distribució peculiar, restringida als tròpics del Vell Món del sud-est asiàtic a Australasia i Madagascar. Les tres subfamílies presenten un comportament tant diürn com nocturn.

Subfamílies i gèneres 
 Callidulinae
 Pterodecta (Butler, 1877)
 Tetragonus (Geyer, 1832)
 Callidula (Hübner, 1819)
 Comella (Pagenstecher, 1902)
 Cleis (Guérin-Ménéville, 1831)
 Griveaudiinae
 Griveaudia (Viette, 1958)
 Pterothysaninae
 Caloschemia (Butler (syn. Helicomitra))
 Pterothysanus (Walker, 1854)

Cladograma

Bibliografia 
  (1990 [1989]). Nouvelles frontières, géographiques et taxonomiques, pour la famille des Callidulidae (Lepidoptera, Calliduloidea). Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.) 6(4): 351–368.
  2003. Callidulidae.  in The Tree of Life Web Project,  Accessed October 2006
  (Ed.) (2002) Firefly Encyclopedia of Insects and Spiders.

Enllaços externs 
 Tree of Life 
 Natural History Museum hosts database 
 LepIndex list of species and genera in superfamily Calliduloidea 
 Moths of Borneo Callidulidae 
 Moths of Borneo Callidulinae images 
 Callidulinae species 
 Callidula attenuata 
 Photo illustrating rest position 

Macrolepidòpters